Врежи́й () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Марне. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70578.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 13 км северо-западнее Безансона, в 39 км к юго-западу от Везуля.

Вдоль южной границы коммуны протекает река Оньон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 173 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 114 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 87 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 76,3 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 87 активных жителей работали 77 человек (44 мужчины и 33 женщины), безработных было 10 (4 мужчины и 6 женщин). Среди 27 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (1729 год). Исторический памятник с 2001 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона